Куп Кариба 2001. (познат као Shell Caribbean Cup−Шел Куп Кариба због спонзорства), било је једанаесето издање Купа Кариба, основано од стране ФСК, једне од КОНКАКАФ зона. Домаћин финалног дела турнира је био Тринидад и Тобаго. Земља домаћин освојила је овај турнир осми пут победивши у финалу Хаити са 3:0. Пре почетка турнира, земље су се могле квалификовати кроз квалификациони турнир. Тај квалификациони турнир одржан је почетком године. Карипски куп 2001. служио је и као квалификациони турнир за златни куп КОНКАКАФ 2002. Прва три репрезентације су директно се квалификовале. Четвртопласирана репрезентација квалификовала се за плејоф и у плејофу игра против четвртопласиреане репрезентације у УНКАФ купа за 2001. годину.

У финалном делу је одиграно 16 утакмица и постигнуто 54 гола. У квалификацијама је одиграно 32 утакмица и постигнуто 149 голова.

Квалификациони турнир

Прелиминарне квалификације

Група А

Група Б

Група Ц

 Бахами су се одустали, што значи да су Америчка Девичанска Острва се квалификовала даље.

Квалификације

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4
Утакмице су игране у Антигва и Барбуда пошрто је  одустале а она је била делегирана да буде домаћин..

Група 5

Финалисти
Репрезентације које су се квалификовале за финале

Завршни турнир 
Утакмице су се играле на .

Група А

Група Б

Полуфинале

Утакмица за треће место

Финале

Тринидад и Тобаго, Хаити и Мартиник аутоматски су се квалификовали за Конкакафов златни куп. Четвртопласирани тим квалификовао се за плеј-оф код куће и у гостима против четвртопласираног тима у Ункафов куп нација 2001.

Референце

Спољашње везе 
 
 Архива RSSSF
 Фудбалски савез Кариба
 

Куп Кариба